Берна́р Кара де Во (фр. Bernard Carra de Vaux) (5 февраля 1867, Бар-сюр-Об — 1953, Ницца) — французский арабист, исламовед, историк науки.

Биография 
Детство провёл в родовом замке.

С 1890 года — профессор арабского языка в Католическом институте в Париже.

В 1891 и 1897 годах предпринял ознакомительные поездки в Малую Азию.

Будучи активным членом Азиатского общества, в 1896 году, совместно с Адольфом Д’Аврилем, стал одним из основателей журнала «Христианский Восток».

9 марта 1896 года выступил с лекцией, в которой осудил массовые убийства армян. Также выступал против антисемитизма.

Труды 
 Gazâli. Le traité de la rénovation des sciences religieuses. — P., 1891.
 Le traité des rapports musicaux ou l'épître à Scharaf ed-Dîn, par Safi ed-Dîn 'Abd el-Mumin al-Baghdadi. — P., 1891.
 Les sphères célestes selon Nasir Eddin Attusi. — P., 1893.
 Les mécaniques ou l'élévateur, de Héron d’Alexandrie, traduction de la version arabe de Qusta ibn Luqa. — P., 1894.
 L’astrolabe linéaire ou bâton d’Et-Tousi. — P., 1895.
 Maçoudi. Livre de l’avertissement et de la révision (traduction française). — P., 1896.
 Étude d’histoire orientale. Le mahométisme, le génie sémitique et le génie aryen dans l’islam. — P., 1897.
 Le mahométisme. — Р., 1898.
 Avicenne. — P., 1900.
 La philosophie illuminative (Hikmek el Ichraq) d’après Suhrawerdi Meqtoul. — P., 1902.
 Gazali. — P., 1902.
 Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques, par Philon de Byzance. — P., 1902.
 L’islamisme en face de la civilisation moderne. — P., 1905.
 Leibniz. — P., 1907.
 Newton. — P., 1907.
 La doctrine de l’islam. — P., 1909.
 Léonard de Vinci. — P., 1910.
 La langue étrusque : sa place parmi les langues. — P., 1911.
 Notes d’histoire des sciences. — P., 1917.
 Les penseurs de l’islam. — 5 tomes. — P., 1921—1926 (I: Les souverains, l’histoire et la philosophie politique; II: Les géographes. Les sciences mathématiques et naturelles; III: L’exégèse. La tradition et la jurisprudence; IV: La scolastique; V: Les sectes. Le libéralisme moderne); réimpr. 1984.
 Tableau des racines sémitiques, arabe-hébreu, accompagnées de comparaisons. — P., 1944.

Издания на русском языке 
 Арабские географы. — Пер. с франц. О. Краут, под ред. И. Ю. Крачковского. — : ГЭНИИ, 1941 (франц. изд. — Париж, 1921).

Примечания

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 253.

Ссылки 
 Портрет

Лингвисты Франции
Востоковеды Франции
Переводчики Франции
Переводчики с арабского языка
Арабисты Франции
Исламоведы Франции
Историки Франции
Историки науки
Историки географии
Авторы Энциклопедии ислама